Ануак (Аньва, Anyuak, Anywa, Anywak, Bar, Burjin, Dho Anywaa, Jambo, Miroy, Moojanga, Nuro, Yambo) — язык народа ануак, относится к нилотским языкам нило-сахарской макросемьи. Распространён в районах Акобо и Почалла штата Джонглий в Южном Судане, а также в центре города Гамбела, на правом берегу вдоль рек Акобо, Алворо, Баро и Гило на юго-западе региона Гамбела в Эфиопии. Наиболее полное описание языка ануак дано в книге Реха «Anywa Language: Description and Internal Reconstructions» (1996).

Диалекты языка ануак: адойо, коро, луль, опено. Близок языкам ачоли и другим языкам из семьи луо (Уганда), менее схож с языком шиллук.

Алфавит на латинской основе:

Примечания

Ссылки 
 Ануак на Ethnologue

Языки Южного Судана
Языки Эфиопии
Нилотские языки